Австрийская Бундеслига 1984/1985 () — 74-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 24 августа 1984 года и закончился 8 июня 1985 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1984/1985 на rsssf.com 

1984/1985
Спорт в Австрии в 1984 году
Спорт в Австрии в 1985 году
Австрия
Австрия